«Коловращение жизни» — чёрно-белый короткометражный художественный фильм, снятый режиссёром Иосифом Шапиро по одноимённому рассказу О. Генри на киностудии «Ленфильм» в 1958 году.

Премьера фильма состоялась 27 октября 1958 года на Центральном телевидении.

Сюжет 
Доведённый до отчаяния своей сварливой женой простоватый фермер решается на развод. Бинаджа Уиддеп, городской судья, взявшийся их развести, оценил свои услуги в пять долларов. Те же пять долларов потребовала в качестве пансиона и бывшая жена. Фермер не имевший более денег, вечером ограбил перепуганного судью. На следующий день купюра снова вернулась к служителю закона, теперь уже в качестве оплаты брачного сертификата, выданного им помирившимся супругам.

В ролях 
 Любовь Малиновская — Эриэла
 Аркадий Трусов — Рэкси
 Виктор Чекмарёв — судья
 Георгий Вицин — парикмахер

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик: Иосиф Шапиро
 Оператор-постановщик: Константин Соболь
 Композитор: Владлен Чистяков
 Художник-постановщик: Евгений Еней

Ссылки 

Короткометражные фильмы СССР 1958 года
Короткометражные фильмы студии «Ленфильм»
Короткометражные фильмы на русском языке
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Иосифа Шапиро
Экранизации произведений О. Генри